radiowy spot dźwiękowy
 radiowy spot reklamowy
 telewizyjny spot reklamowy